Morgenthau ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Joachim Morgenthau (1904–1980), deutschamerikanischer Jurist und Politikwissenschaftler
 Henry Morgenthau senior (1856–1946), US-amerikanischer Diplomat und Unternehmer
 Henry Morgenthau (1891–1967), US-amerikanischer Politiker
 Kramer Morgenthau (* 1966), US-amerikanischer Kameramann
 Robert M. Morgenthau (1919–2019), US-amerikanischer Staatsanwalt

Morgenthau steht für: 

 Morgenthau, deutscher Name von Rousínov (Svor), Ort in Tschechien

Siehe auch:
 Morgenthau-Plan, Entwurf zur Umwandlung Deutschlands in einen Agrarstaat
 Morgentau (Begriffsklärung)